YIF steht für:
 Flughafen Pakuashipi, Québec, Kanada (IATA-Code)
 Young India Foundation, indische Jugendorganisation
 Young India Fellowship, indisches Postrgraduiertenstipendium

yif steht für:
 Ache (Sprache), Dialekt von Yi (Sprache) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung